Parapericonia är ett släkte av svampar. Parapericonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parapericonia